Davy Jones (autocoureur), een Amerikaans autocoureur
 Davy Jones (sage), een zeemanslegende
 Davy Jones (personage), een personage uit de Pirates of the Caribbean-films, gebaseerd op bovengenoemde legende.
 Davy Jones (acteur), een Engelse acteur en zanger van The Monkees
 Davy Jones (honkballer), een Amerikaans honkballer
 Davy Jones (zanger), een Caribische soulzanger die bekend werd in Europa
 Davey Jones (regisseur), regisseur van onder andere Journey to the Center of the Earth (2008, The Asylum)
 Davey Jones (jazzmuzikant), Amerikaans saxofonist, trompettist en multi-instrumentalist van de New Orleans Jazz